Die NGC-Objekte von 7501 bis 7840



Nr. 7501 bis 7600

Nr. 7601 bis 7700

Nr. 7701 bis 7800

Nr. 7801 bis 7840

Legende 

 Liste Ngcobjekte 7501
Ngcobjekte 7501